Venstre (en español: izquierda) es el nombre de dos partidos políticos escandinavos:

  Venstre (Dinamarca).
  Venstre (Noruega).